Соревнования в беге на 100 метров с барьерами у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 и 17 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Спортсменки США доминировали в 2016 году в данной дисциплине, но только троим можно было выступить на Олимпийских играх. Лидер сезона, Кендра Харрисон, не прошла американский отбор. Спустя три недели, она побила мировой рекорд Йорданки Донковой, который держался 28 лет. 

В финал прошли три американские спортсменки, уверенно выигравшие отборочные забеги. По итогу финального забега, Брианна Роллинс, Ниа Али и Кристи Кэстлин заняли весь пьедестал почета, что стало впервые не только для сборной США, но и для любой другой страны в данной дисциплине.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые 3 с каждого забега (Q) и 6 с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Бег с барьерами на Олимпийских играх